МКС — аббревиатура, которая может означать:

 МКС — Международная космическая станция, аббревиатурами вида МКС-X, где X — число (номер экспедиции), обозначаются долговременные экспедиции на Международную космическую станцию.
 МКС — Международный комитет славистов.
 МКС — система единиц измерения.
 МКС — многоканальная сеть.
 мкс — обозначение микросекунды.
 МКС — микрокриогенная система.
 МКС — многократный координатный соединитель в связи.
 МКС — Международный классификатор стандартов.
 МКС — «Multinex», «Мультинекс», «Мультикабельные сети», компания, входящая в российский холдинг «Мультирегион».
 МКС — «Московский клуб спорта Краснопресненского района», см. также Русское гимнастическое общество, Спартак (футбольный клуб, Москва)#Названия.
 МКС — «Московский Кубок Селебрити», медийный футбольный турнир.